Мис:
 Мис — крупный ударный кратер в экваториальной области обратной стороны Луны.

Населённые пункты 
 Мис — посёлок Сырдарьинского района Кызылординской области Казахстана.

Персоналии 
 Мис, Андреас — (род. 1990) немецкий теннисист.
 Мис, Герберт — немецкий политик и общественный деятель, председатель Германской коммунистической партии (1973—1990).

Мифология 
 Мис — в ханты-мансийской мифологии лесной дух, антропоморфный великан.